Australian Open-mesterskabet i herresingle 2020 var den 108. turnering om Australian Open-mesterskabet i herresingle. Turneringen var en del af Australian Open 2020 og blev spillet i Melbourne Park i Melbourne, Victoria, Australien. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev afviklet i perioden 20. januar - 2. februar 2020, mens kvalifikationen spilledes ugen før hovedturneringen i dagene 14. - 18. januar 2020.

Mesterskabet blev vundet af Novak Djokovic, som i finalen besejrede Dominic Thiem med 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 på tre timer og 59 minutter, og som dermed vandt Australian Open-mesterskabet i herresingle for andet år i træk, og som samtidig blev den første spiller, der vandt mesterskabet otte gange i alt. Det var Djokovic' 17. grand slam-titel i herresingle i karrieren, og det var 13. grand slam-mesterskab i herresingle i træk, der blev vundet af en af "The Big Three" (Federer, Nadal og Djokovic), dvs. samtlige mesterskabet siden Australian Open 2017.

Dominic Thiem var i sin tredje grand slam-finale, efter at han tidligere havde tabt finalerne ved French Open i 2018 og 2019 til Rafael Nadal, så det var hans første grand slam-finale på hardcourt, og han var samtidig den første østrigske singlefinalist ved Australian Open.

Førsteseedede Rafael Nadal blev slået ud af mesterskabet af Dominic Thiem allerede i kvartfinalerne, og så medførte Novak Djokovic' titelforsvar, at han efter turneringen generobrede førstepladsen på ATP's verdensrangliste fra Nadal, der havde haft duksepladsen til låns de foregående tre måneder.

Novak Djokovic kvalificerede sig til finalen med en semifinalesejr på 7-6, 6-4, 6-3 over en småskadet Roger Federer, som imidlertid havde sørget for adskillige overskrifter tidligere i turneringen. I tredje runde besejrede han værtsnationens John Millman med 4-6, 7-6(2), 6-4, 4-6, 7-6(10-8) i en kamp, hvor Federer havde været bagud med 0-3 og 4-8 i afgørende sæts matchtiebreak, men hvor han formåede at vinde kampens sidste seks point i træk. Sejren var hans 100. vundne kamp ved Australian Open, og eftersom han tidligere også havde vundet over 100 kampe i Wimbledon, blev han den første spiller med mindst 100 sejre ved to forskellige grand slam-mesterskaber i herresingle. Fire dage senere fuldførte den 38-årige schweizer endnu et stort comeback i en femsætskamp, da han i kvartfinalen besejrede Tennys Sandgren med 6-3, 2-6, 2-6, 7-6(8), 6-3 efter at have afværget syv matchbolde i fjerde sæt – en bedrift, der fik Eurosport-kommentatoren Boris Becker til at sammenligne Federer med udbryderkongen Harry Houdini.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg A$ 28.621.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på 14,7 % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 9. december 2019 (seks uger før hovedturneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 16 spillere fra kvalifikationsturneringen.

Derudover fik hovedturneringen også deltagelse af fire lucky losere, der overtog pladsen i hovedturneringen for fire af de direkte kvalificerede spiller, som meldte afbud.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på ATP's verdensrangliste pr. 13. januar 2020 (en uge før hovedturneringens start) blev seedet. Det var ottende gang inden for de seneste 13 år, at Rafael Nadal, Novak Djokovic og Roger Federer var de tre højst seedede spillere i Australian Open-mesterskabet i herresingle.

Følgende spillere fra verdensranglistens top havde meldt afbud til mesterskabet.

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen.

Det amerikanske wildcard blev oprindeligt tildelt Marcos Giron, der havde vundet USTA's wildcard-challenge, men han opnåede direkte adgang til hovedturneringen, da nogle spillere placereret over ham på ATP's verdensrangliste meldte afbud til mesterskabet. Derfor gik wildcardet videre til Michael Mmoh, der var blevet nr. 2 i challenge-stillingen.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationen til hovedturneringen.

Lucky losere 

Fire spillere gik videre fra kvalifikationen som lucky losere for at udfylde de pladser i hovedturneringen, der blev ledige som følge af afbud fra direkte kvalificerede spillere.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen, der blev afviklet den 14. - 18. januar 2020, spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere modtaget et wildcard (WC).

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen. Max Purcell, Mohamed Safwat, Daniel Elahi Galán, Tallon Griekspoor, Alejandro Tabilo og Mario Vilella Martínez kvalificerede sig alle til deres første grand slam-hovedturnering i single, og Safwat blev samtidig den første egypter i 24 år i en grand slam-hovedturnering.

  Dennis Novak
  Tallon Griekspoor
  Christopher Eubanks
  Elliot Benchetrit
  Mario Vilella Martínez
  Mohamed Safwat
  Ilja Ivasjka
  Quentin Halys
  Marco Trungelliti
  Norbert Gombos
  Daniel Elahi Galán
  Pedro Martínez
  Max Purcell
  Alejandro Tabilo
  Ernests Gulbis
  Peter Gojowczyk

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:
  Jevgenij Donskoj
  Prajnesh Gunneswaran
  Jozef Kovalík
  Lorenzo Giustino

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i damesingle 2020
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 2020
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 2020
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 2020

Eksterne henvisninger 
 Australian Open

Noter 

Australian Open 2020
2020
ATP Tour 2020